Privacy steht für:
 englisch für Privatsphäre oder Privatheit
 ein Brettspiel, siehe Privacy (Spiel)
 ein Lied von Michael Jackson, siehe Privacy (Lied)

Privacy wird besonders im Internetbereich oft im Sinne von Datenschutz verwendet:
 privacy policy (auch Datenschutzrichtlinie oder Datenschutzerklärung)

en:Privacy